Обложковский сельский совет () — входит в состав
Глуховского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельский совета находится в 
с. Обложки
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Обложки

Примечания